Чудиново — название населённых пунктов в России:
 
 Чудиново — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Чудиново — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Чудиново — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Чудиново — село в Орловском районе Кировской области.
 Чудиново — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Чудиново — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Чудиново — село в Павловском районе Нижегородской области.
 Чудиново — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Чудиново — посёлок в Маслянинском районе Новосибирской области.
 Чудиново — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Чудиново — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Чудиново — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Чудиново — село в Октябрьском районе Челябинской области.
 Чудиново — деревня в Благовещенском сельском поселении Большесельского района Ярославской области.
 Чудиново — деревня в Большесельском сельском поселении Большесельского района Ярославской области.
 Чудиново — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Чудиново — две деревни в Любимском районе Ярославской области России.
 Чудиново — деревня в Волжском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.
 Чудиново — деревня в Глебовском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.
 Чудиново — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.